QAM är en treställig förkortning med flera betydelser: 

 En förkortning använd vid telegrafitrafik, se Q-förkortningar
 En förkortning för det teletekniska begreppet Kvadraturamplitudmodulering